Почуйки — топоним:

 Почуйки — деревня в Волковысском районе Гродненской области Белоруссии.
 Почуйки — село в Попельнянском районе Житомирской области Украины.